Соревнования по прыжкам в воду среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года с трамплина на высоте 3 метров состоялись 6 и 7 августа в Центре водных видов спорта Лондона. В соревновании приняли участие 29 спортсменов.

Золотую медаль неожиданно завоевал 21-летний российский прыгун Илья Захаров, прервав 16-летнюю китайскую гегемонию на трёхметровом трамплине. На втором и третьем местах остались представители Китая Цинь Кай и Хэ Чун (чемпион Игр 2008 года в Пекине). Всё решилось в последнем прыжке: 5-кратный чемпион мира Цинь Кай опережал Захарова на 1,25 балла, но Илья исполнил абсолютно лучший прыжок финала (104,5 балла), китаец же набрал всего 89,1 балла за последний прыжок.

Соревнование запомнилось ещё одним удивительным случаем: немец Штефан Фек в квалификационном этапе после прыжка упал в воду прямо на спину, получив ноль баллов за свою попытку, после чего снялся с соревнований.

Формат соревнований 
Соревнования проходили в три раунда.
 Предварительный раунд: каждый из 29 прыгунов исполняет по шесть прыжков, в следующий раунд проходят 18 лучших.
 Полуфинал: каждый из 18 прыгунов исполняет по шесть прыжков, в следующий раунд проходят 12 лучших. Очки за предварительный раунд не считаются.
 Финал: каждый из 12 прыгунов исполняет по шесть прыжков, между прыгунами и разыгрывается комплект наград. Очки за предварительный раунд и полуфинал не считаются.

Расписание 
По лондонскому времени

Результаты
Зелёным цветом отмечены вышедшие в финал.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Sports-Reference.com  

Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2012